Termenul Salacia se poate referi la:
 Salacia, zeiță a apei sărate, soție a lui Neptun, echivalentă nimfei Amphitrita din Mitologia greacă;
 120347 Salacia, un mare obiect transneptunian.
 Salacia, gen vegetal, din familia Celastraceae.
 Salacia, oraș roman în actuala Portugalie, în prezent Alcácer do Sal.